

Топоніми

Оте () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Оте () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона

Оте (Токіо)

Інше 
 OTE — провідна телекомунікаційна компанія Греції